Pustchow ist der deutsche Name folgender Orte in der Woiwodschaft Westpommern in Polen:
 Pustchow, ehemals im Kreis Belgard, Ort in der Gmina Białogard; siehe: Pustkowo (Białogard)
 Pustchow, ehemals im Kreis Greifenberg, Ort in der Gmina Rewal; siehe: Pustkowo (Rewal)